Anglerill (Clariana de Cardener), masia de Clariana de Cardener (Solsonès)
 Anglerill de Sant Grau, masia de Navès (Solsonès)